Вадим Валерьевич Куцый (род. 18 июля 1991) — белорусский боец смешанных единоборств уроженец Украины. Профессиональный боец MMA с 2014 года, выступающий в средней и полусредней весовых категориях. Представляет клуб Academy MMA Минск. Чемпион мира по смешанным единоборствам среди профессионалов по версии Le Roi Du Fight (2019 год, Париж).

Биография 
Родился 18 июля 1991 года в посёлке городского типа Брацлав Винницкой области, в Украине. Отец Куцый Валерий Валерьевич, мать Чернушевич Светлана Вячеславовна, старший брат Чернушевич Валерий Валерьевич. В детские годы вместе с братом начал заниматься карате, но спустя несколько лет, в 2001 году, с семьей переезжает в Минск. Спустя год после переезда начинает заниматься вольной борьбой под руководством Лосика Ивана Владимировича и Бобрышева Сергея Владимировича. В 2005 году поступает в Минское городское государственное училище олимпийского резерва. В 2008 году продолжает учёбу в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, на кафедре физическая культура, по специальности менеджмент спорта и туризма. На последних курсах университета начинает заниматься смешанными единоборствами под руководством Владимира Юшко. Совмещая выступления по вольной борьбе, начинает выступать по различным видам единоборств: грэпплинг, рукопашный бой, боевое самбо, панкратион. В 2015 году получает втрое высшее образование по специальности логистика, заканчивая Белорусский государственный экономический университет. В дальнейшем продолжает спортивную карьеру выступая в основном по панкратиону и боях по профессиональному ММА.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 2003 году с выступлений по вольной борьбе. В 2010 году становится серебряным призёром чемпионата Республики Беларусь по вольной борьбе среди молодежи, за что удостаивается звания мастер спорта. В 2011—2013 становится чемпионом Беларуси по грэпплингу. В 2013 году становиться серебряным призёром кубка страны по боевому самбо. Так же в 2013 году проводит свой первый профессиональный бой на турнире Битва над Сожем 2,город Гомель. Соперником был местный боец Глеб Павлюков, победу Куцый одержал решением судей. Бой не был включен в профессиональный рекорд, так как проходил в формате 2 раунда по 3 минуты с возможностью экстра-раунда. В 2014 году на официальном открытом чемпионате Республики Беларусь по ММА занимает первое место и выполняет норматив мастера спорта. В 2014 году становится бойцом Academy MMA Минск под руководством Анцыповича Алексея Николаевича. В том же году начинает выступать в питерской организации Coliseum FC в средней весовой категории, где в первом бою обратной скруткой пятки побеждает опытного бойца Василия Зубкова. Второй бой в этой организации заканчивается победой удушающим приемом со спины над Львом Яшиным. Дальше свою карьеру Куцый продолжает в организации OFS, где одерживает три победы и получает бой за вакантный пояс организации в среднем весе с Абукаром Яндиевым. В 2015 году на официальном открытом чемпионате Республики Беларусь по грэпплингу становиться обладателем золотой медали и получает звание мастера спорта. В этом же году побеждает на кубке Европы по панкратиону и грэпплингу. В 2016 году одерживает свое первое поражение, ввиду полученной травмы голеностопа, в бою с Яндиевым . После длительной реабилитации продолжает выступать в различных организациях. В 2016 году становится серебряным призёром чемпионата мира и Европы по панкратиону, в 2017 году завоевывает два золота чемпионата Европы по панкратиону, за что было присвоено звание мастера спорта Республики Беларусь международного класса. В 2018 становиться бронзовым призёром чемпионата Европы по панкратиону. В 2019 году в Париже одерживает победу удушающим приемом Вон Флю и становится чемпионом мира по смешанным единоборствам по версии Le Roi Du Fight.

Спортивные достижения 
 Панкратион
 Чемпионат Европы (Тбилиси,2015 год).
 Чемпионат Европы (Будапешт,2016 год).
 Чемпионат Европы (Бриндизи,2017 год)
 Чемпионат Европы (Бриндизи,2017 год)
 Кубок Европы (Рига,2015 год).
 Чемпионат Европы (Зренянин,2018 год).
 Чемпионат мира (Тбилиси, 2016).
 Грепплинг
 Чемпионат РБ 2015 года.
 Кубок Европы (Рига,2015 год).
 ММА
 Чемпионат РБ 2014 года.
 
 Чемпион мира среди профессионалов (Париж,2019 года.)

Общественная деятельность 
Активно принимает участие в общественной деятельности страны. Проводит различные мастер-классы и семинары по смешанным единоборствам. Организовывает физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей и взрослых, прививая любовь к спорту и здоровому образу жизни. В 2016 году получил благодарность от министерства спорта и туризма за личный вклад в развитие физической культуры и спорта республики Беларусь. Принимает участие в роли судьи на различных соревнованиях республиканского и международного уровня по панкратиону и смешанным единоборствам среди любителей и профессионалов. В 2018 году был судьей чемпионата мира по панкратиону. Ведет активную тренерскую деятельность. Большое внимание уделяет благотворительным мероприятиям в поддержку детей из приютов, детских домов и неблагополучных семей. Одним из громких событий было в 2016 году, после победы над испанским бойцом Хавьером Фуентосом,Вадим Куцый объявил о желании потратить свой гонорар на нужды детей из приюта Первомайского района города Минска, а также призвал всех поддержать его в этой акции, спустя месяц был проведен масштабный благотворительный праздник. В дальнейшем организовывал различные мероприятия и присоединялся к другим идейным вдохновителям благотворительности. В 2020 году посвятил свой бой в поддержку болеющей девочки Даше Шепетовской, которая болеет редким заболеванием СМА-1.Неоднократно участвовал в мероприятиях для помощи бездомным животным. Участвует в различных передачах и телесъемках, снимается в рекламных роликах и фотосъемках. В 2019 году был удостоен звания почетного факелоносца эстафеты огня «пламя мира», в церемонии открытия вторых Европейских игр.

Статистика 

|-
| Победа
|align=center|14-1
|Флавио пина де соуза
|Техническим нокаутом (удары)
|NFG 15 Battlefield
|14 марта 2020
|align=center|1
|align=center|1:21
|Минск, Белоруссия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Константин Линник
|Сабмишном (удушение)
|FIGHT 39 LE ROI DU FIGHT 2019
|20 апреля 2019
|align=center|1
|align=center|2:44
|Париж, Франция
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Вячеслав Богомол
|Техническим нокаутом (удары)
|WWFC 12 World Warriors Fighting Championship 12
|29 сентября 2018
|align=center|1
|align=center|3:33
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Хавьер Фуентес
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|Academy MMA Minsk Academy MMA Cup 2017
|20 октября 2017
|align=center|2
|align=center|1:51
|Минск, Белоруссия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Лом-Али Нальгиев
|Решением (большинством судейских голосов)
|OFS 10 Heroes Return
|10 декабря 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Сергей Кучеренко
|Техническим нокаутом (удары)
|League MMA — Battle in Mountains 2
|4 июня 2016
|align=center|1
|align=center|1:57
|Великий Бычков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Глеб Павлов
|Решением (единогласным)
|IMAT — International Star 2
|14 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Ярослав Чартков
|Техническим нокаутом (удары)
|WFC — Wolf Fighting Club 10
|16 апреля 2016
|align=center|1
|align=center|1:06
|Дубно, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
|Абукар Яндиев
|Техническим нокаутом (удары)
|OFS — Octagon Fighting Sensation 7
|12 марта 2016
|align=center|1
|align=center|0:54
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Арслан Еслемесов
|Сабмишном (удушение сзади)
|OFS — Octagon Fighting Sensation 5
|1 октября 2015
|align=center|1
|align=center|2:09
|Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Георгий Кекелия
|Решением (единогласным)
|OFS — Octagon Fighting Sensation 4
|16 мая 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Мирас Шантасов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Professional Combat Sambo — Eurasian Economic Union
|21 февраля 2015
|align=center|1
|align=center|4:53
|Омск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Евгений Гонтарев
|Сабмишном (удушение сзади)
|OFS — Octagon Fighting Sensation 2
|17 октября 2014
|align=center|2
|align=center|2:23
|Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Лев Яшин
|Сабмишном (удушение сзади)
|Coliseum FC — New History 3
|25 мая 2014
|align=center|1
|align=center|3:24
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Василий Зубков
|Сабмишном (скручивание пятки)
|Coliseum FC — Malaya Arena 2
|29 марта 2014
|align=center|1
|align=center|0:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|}

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Белоруссии
Чемпионы Европы по панкратиону
Победители Кубка Мира по панкратиону